tanács, valamely közösség vagy intézmény ügyeit irányító szűkebb körű testület 
 közbeszerzési tanács, a Közbeszerzési Hatóság szerve
tanács, a Szovjetunió állami berendezkedését jellemző intézményrendszer, illetve annak egyes szervei
tanács, Magyarországon szovjet mintára kialakított, 1950 és 1990 között működött helyi államhatalmi és államigazgatási szerv
Tanács, Apáczai Csere János 1654-ben megjelent pedagógiai munkája